Dywizjony artylerii rakietowej noszące numer 1:

 1 Dywizjon Artylerii Rakietowej Wojska Polskiego (1951–1964 → 1 Dywizjon Artylerii)
 1 Samodzielny Dywizjon Moździerzy Gwardii – jednostka Armii Czerwonej, w 1945 roku włączona w skład 1 KPanc, nazywana w literaturze 1 Dywizjonem Artylerii Rakietowej

Zobacz też 
 Inne dywizjony artylerii noszące numer 1